Флавий Далма́ций (), более известный как Далмаций Младший, — римский император с титулом цезаря в 335-337 годах.

Биография 
Далмаций Младший был старшим сыном Далмация Старшего. Родился он в Толозе (совр. Тулуза). Далмация и его брата Ганнибалиана Младшего обучал оратор Экзуперий. 18 сентября 335 года Константин I Великий сделал Далмация цезарем и дал ему в управление Фракию, Македонию и Ахею. Он считал Далмация Младшего и его брата Ганнибалиана Младшего своими наследниками наравне с тремя своими сыновьями (Константином II, Констанцием II и Константом). Однако в 337 году, сразу после смерти Константина, Констанций II первым успел прибыть в Константинополь и стать участником дворцового заговора, цель которого заключалась в том, чтобы передать власть только сыновьям Константина. Было убито множество родственников Константина, а в их числе Далмаций Младший и его брат.

Сумели спастись только Галл и Юлиан, сыновья Юлия Констанция, одного из единокровных братьев Константина.

Литература 
 DiMaio, Michael, «Dalmatius Caesar (335—337 A.D)», in DIR

Римские императоры по алфавиту
Династия Константина
Римские императоры IV века
Убитые римские императоры
Монархи, убитые в IV веке